Кушки — название населённых пунктов:

Россия 
 Кушки — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Кушки — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Кушки — село в Темниковском районе Республики Мордовия.